Ніколь Гонтьєр - спортсменка, біатлон
 Адам Гонтьєр (Adam Wade Gontier, 25 травня 1978) — канадський музикант та автор пісень.